Villafuerte kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villafuerte (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Villafuerte (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar